tarentaise peut désigner :
 la Tarentaise, région naturelle et province historique de la Savoie ;
 la tarentaise, autrefois appelée tarine, race de vaches laitières originaire de la vallée de la Tarentaise ;
 Tarentaise, commune française du département de la Loire.

Il existe un homophone, Tarentaize, qui est un quartier de la ville de Saint-Étienne.